Miejscowości w USA:
 Fairdale – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Fairdale – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Fairdale – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene